O7 может означать:
 звезда класса O7 в подклассе O
 Национальная облачная платформа О7 https://web.archive.org/web/20140204163744/http://www.rostelecom.ru/projects/innovations/o7/
 _o7, смайлик человека, который чешет голову
 o7, смайлик человека, выполняющего воинское приветствие.